Municipio de Grafton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grafton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Grafton (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Grafton (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Grafton (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.
 Municipio de Grafton (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Grafton (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.